Khāsh Rōd är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Nimruz, i den västra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Khāsh Rōd är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Khāsh Rōd är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Nimruz